Die World Series 1997 war die 93. Auflage des Finals der Major League Baseball zwischen dem Champion der American League, den Cleveland Indians, und den Florida Marlins, dem Meister der National League. Die 1993 gegründeten Marlins zogen zum ersten Mal in ihrer noch kurzen Geschichte in die World Series ein und konnten gleich ihren ersten Titel erringen. Die Entscheidung fiel äußerst knapp: Im letzten Spiel schafften die Marlins erst im letzten regulären Inning den Ausgleich, und der entscheidende Walk-Off-Run wurde dann im zweiten Extra-Inning geschafft.

Die Serie startete am 18. Oktober 1997 und endete am 26. Oktober 1997. Als MVP der World Series wurde Lívan Hernández ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series 

Ea=East DivisionWe=West DivisionCe=Central DivisionWC=Wildcard

Spiele

Einzelnachweise 

1997
Baseball 1997
Sportveranstaltung in Miami Gardens
Sportveranstaltung in Cleveland
Cleveland Guardians
Miami Marlins
Hard Rock Stadium